

Cinema 
 Stratton - Forças Especiais (, no original), filme britânico de 2017 dirigido por Simon West

Localidades

Estados Unidos 
 Stratton (Colorado)
 Stratton (Nebraska)
 Stratton (Ohio)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos